Der Kremlin Cup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis zum 20. Oktober 2013 im Olimpijski in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open, sowie in Wien die Erste Bank Open gespielt, die genau wie der Kremlin Cup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war Andreas Seppi, im Doppel die Paarung František Čermák und Michal Mertiňák.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2013 fand vom 12. bis zum 14. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Kremlin Cup 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski